Granitovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Гранитово) :
Granitovo, village bulgare de l'obchtina de Belogradtchik, situé dans l'oblast de Vidin ;
Granitovo, village bulgare de l'obchtina d'Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol.